Der Name Himalia bezeichnet
 eine Gestalt der griechischen Mythologie, siehe Himalia (Mythologie)
 einen Jupitermond, siehe Himalia (Mond)
 eine Gruppe von Jupitermonden, siehe Himalia-Gruppe
 den Himalia Ridge, einen Gebirgskamm auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis